Лю́бушкин — русская фамилия.  Известные носители:

 Любушкин, Владимир Николаевич — солист Уральского русского народного хора, народный артист РФ (1994).
 Любушкин, Иван Тимофеевич (1918—1942) — советский танковый ас.
 Любушкин, Илья Николаевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Любушкин, Николай Иванович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.